Ци Цзинсюа́нь (, род. 9 ноября 1947) — китайский шахматист, международный мастер (1981).

Чемпион Китая 1975 и 1978 гг.

В составе сборной Китая участник 3-х Олимпиад (1978—1980, 1984) и 1-го командного чемпионата мира (1985) в Люцерне.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая